Reconstruction (pol. Rekonstrukcja) – historyczna dla Stanów Zjednoczonych nazwa okresu odbudowy państwa w latach 1865–1877
 Reconstruction (tytuł polski: Rekonstrukcja) – film produkcji duńskiej z 2003 roku

Zobacz też 
 Rekonstrukcja